Мехабад — название ряда населённых пунктов в Иране.

 Мехабад — город в остане Западный Азербайджан (Иран).
 Мехабад — одна из форм названия города Бехабад в остане Йезд (Иран).
 Мехабад — город в остане Исфахан (Иран).
 Мехабад — город в остане Мазандаран (Иран).
 Мехабад — деревня в остане Тегеран (Иран).
 Мехабад — деревня в остане Хорасан-Резави (Иран).
 Мехабад — шахрестан в Иране.
 Мехабад-е Джадид — деревня в остане Хорасан-Резави (Иран).
 Мехабад-е Оля — деревня в остане Хорасан-Резави (Иран).